Людмила Муравьёва:
 Муравьёва, Людмила Леонидовна (род. 1928) — российский историк, источниковед, археограф.